Băncești se poate referi la:
 Localități din România:
 Băncești, Suceava
 Băncești, Vaslui